Marcq ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Marcq (Ardennes) im Département Ardennes
 Marcq (Yvelines) im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
 Marcq-en-Barœul im Département Nord
 Marcq-en-Ostrevent im Département Nord

Marcq ist der Familienname von:
 Damien Marcq (* 1988), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marck (Begriffsklärung)
 Marc (Begriffsklärung)
 Mark
 Marque
 Marg